«Раз — горох, два — горох…» — советский мультипликационный фильм режиссёра Александра Давыдова по сказке Альберта Иванова «Как Хома и Суслик последнее поделили».

Сюжет 
Суслик собирает на поле горох, готовясь к зиме, и встречает своего друга — хомяка Хому. Пока Суслик разговаривал с Хомой, весь собранный им горох склевал Воробей. Чтобы Суслик не расстраивался, Хома предлагает показать ему такое место, где гороха столько, что его «за сто лет не съешь».

Хома приводит Суслика к амбару, где хранится горох. Забравшись по растущему рядом дереву, они проникают в амбар через маленькое окошко. Амбар доверху полон гороха. Вначале звери радуются и едят горох, но потом между ними вспыхивает ссора, и они начинают делить горох.

Они проводят по гороху границу. Но вместо того, чтобы есть свою часть гороха, они начинают его стеречь и охранять границу. В результате они ловят друг друга на том, что каждый из них воровал горох с чужой стороны. Между Хомой и Сусликом завязывается драка. В пылу драки они кубарем выкатываются через окошко амбара на крышу, а оттуда по водосточной трубе попадают на землю.

Растерянные, они стоят перед амбаром. Вдруг на стоящее рядом дерево прилетает Воробей и говорит им, что «от чужого добра не бывает добра».

В следующей сцене показывается, как Хома и Суслик сидят грустные и голодные, каждый в своей норке. Суслик перебирает солому в норке и находит горошину. Он хочет её съесть, но потом передумывает и выбегает с этой горошиной из норки. Навстречу ему бежит Хома и протягивает ему тоже свою горошину.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Альберт Иванов
 Кинорежиссёр: Александр Давыдов
 Художники-постановщики: Владимир Морозов, Галина Золотовская
 Художник: Алла Горева
 Композитор: Владислав Казенин
 Текст песен: Генриха Сапгира
 Кинооператор: Светлана Кощеева
 Звукооператор: Владимир Кутузов
 Художники-мультипликаторы: Олег Комаров, Сергей Дёжкин, Александр Мазаев, Татьяна Фадеева, Владимир Зарубин, Антонина Алёшина, Юрий Кузюрин
 Роли озвучивали:
 Лев Шабарин — Суслик
 Владимир Бурлаков — Хома
 Ефим Кациров — Воробей
 Редактор: Елена Михайлова
 Директор съёмочной группы: Лилиана Монахова

Крылатые фразы 
 Как чужой горох? Я нашёл.
 Подо мной — значит мой!
 «Отпусти хвост, больно! — Если отпущу — больнее будет».
 От чужого добра не бывает добра.
 «Эх, ты! — Эх, я…».

См. также 
Помимо мультфильма «Раз — горох, два — горох…», по сказкам Альберта Иванова про хомяка Хому и его друга Суслика было снято несколько мультфильмов разными режиссёрами в разной стилистике:
 Приключения Хомы (реж. Гарри Бардин, 1978);
 Страшная история (реж. Галина Баринова, 1979);
 Клетка (реж. Екатерина Образцова, 1989);
 Удивительные приключения Хомы — мультсериал (2005—2012).

Литература 

На обложке полное название книжной серии: «Союзмультфильм представляет: впервые — легендарные мультфильмы в книгах!» Художники Морозов В. и Золотовская Г.

Издания на DVD 
Мультфильм переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов:
 Весёлые приключения, «Союзмультфильм».

Аудиосказка 
В 1990-е годы на аудиокассетах изданием Twic Lyrec была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с текстом Александра Пожарова.

Ссылки 

 
 Иванов А. Сказки о Хоме и Суслике

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Александра Давыдова
Мультфильмы по сценариям Альберта Иванова
Мультфильмы о животных
Рисованные мультфильмы СССР 1981 года